Чепчуговская волость (Чепчугаевская волость, ) — административно-территориальная единица в составе Казанского уезда Казанской губернии и Арского кантона Татарской АССР.

Волостное правление и квартира полицейского урядника располагались в селе Чепчуги, там же находилась становая квартира пристава второго участка Казанского уезда.

Территория бывшей волости является частью земель Высокогорского района РТ.

География 
Волость находилась на западе уезда, граничила на западе со Студёно-Ключинской и Алатской волостями, на севере — с Мульминской волостью, на востоке  — с Аркатовской и Черемышевской волостями Лаишевского уезда и на юге — с Собакинской волостью.

История 
Волость была образована не позднее 1870 года.

Не позднее 1920 г. переименована в Калининскую волость. По декрету «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике» вошла в состав Арского кантона Татарской АССР. 

Упразднена в 1924 году, территория разделена между Калининской и Тукаевской волостями.

Население 

Национальный состав (1885): русские — 6 280 чел. (74,39%), татары — 2 171 чел. (25,71%).

Населённые пункты

Инфраструктура 
В начале XX века на территории волости находилось 4 церкви, 3 мечети, 8 земских, 1 церковно-приходская школа, 3 мектеба, в с. Чепчуги имелись земская больница, почтово-телеграфное отделение; проживал ветеринарный фельдшер.

В 1914 г. в 1695 дворах насчитывалось 1422 лошади, 4273 овцы, 228 коз, 1019 свиней и 1818 голов рогатого скота; за крестьянами числилось 15787 десятин удобной земли.

Транспорт 
Через волость проходил Казанско-Пермский почтовый тракт и участок Казанбургской железной дороги Дербышки — Арск, построенный в годы Гражданской войны.

Люди, связанные с волостью

Примечания 

Волости Казанского уезда